Bellaire kan verwijzen naar de volgende plaats in België:
Bellaire (België), een deelgemeente van Beyne-Heusay

Bellaire kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bellaire (Michigan)
Bellaire (Ohio)
Bellaire (Texas)
Bellaire (Florida)